Mecamor – miasto w Armenii
 Metsamor – stanowisko archeologiczne w Dolinie Ararackiej